Der nach dem Maler Franz Bunke benannte Franz-Bunke-Weg steht für 

 Franz-Bunke-Weg (Rostock)
 Franz-Bunke-Weg (Weimar)

Siehe auch:
 Franz-Bunke-Allee (Schwaan)